Island Falls – miasto w USA w stanie Maine
 Island Falls – elektrownia wodna w Saskatchewan

Zobacz też